Черноусова — фамилия, женская форма фамилии Черноусов.

 Черноусова, Екатерина Николаевна (род. 1971) — российская джазовая вокалистка, композитор, пианистка и аранжировщик.
 Черноусова (Ломова), Маргарита Сергеевна (род. 1996) — российская спортсменка-стрелок.
 Черноусова, Марина Васильевна (род. 1983) — российская лыжница.
 Черноусова, Мария Александровна (1925—?) — Герой Социалистического Труда.
 Черноусова, Светлана Альбертовна (род. 1970) — российская биатлонистка.

Двойная фамилия 
 Раузер-Черноусова, Дагмара Максимилиановна (1895—1996) — советский геолог, лауреат Ленинской премии 1965 года.

Топоним 
 Черноусова — деревня муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области.